Belgica (корабель, 1884)
 Belgica (A962)